Belemnite bezeichnet:

 Belemnite Point, Kap an der Ostküste der westantarktischen Alexander-I.-Insel 
 Belemnite Valley, Tal an der Ostküste der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 Pee Dee Belemnite, Standard für die Messung von δ13C

Siehe auch:
 Belemniten (Belemnoidea)